Гвадалупе Порвенир има више значења:

 Гвадалупе Порвенир (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Порвенир (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику